Ла Норија има више значења:

 Ла Норија (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Норија (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Норија (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Норија, Лоте 3 (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Норија (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Норија (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Норија (Пализада), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Норија (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Норија (Франсиско И. Мадеро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Норија (Хенерал Сепеда), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Норија, Норијас Вијехас (Нава), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Норија (Парас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Норија (Рамос Ариспе), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Норија (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Норија (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Норија, Ла Пурсељ (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Норија, Ла Росита (Тореон), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Норија, Ел Контрол (Вијеска), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Норија (Виља Унион), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Норија (Колима), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Норија (Беља Виста), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Норија (Фронтера Комалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Норија (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Норија (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Норија (Акилес Сердан), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Норија (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Норија (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Норија (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Норија, Сан Исидро (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Норија (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Норија (Уехотитан), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Норија (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Норија (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Норија (Матаморос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Норија (Сан Франсиско дел Оро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Норија (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Норија (Санта Клара), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Норија (Кортазар), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Норија (Доктор Мора), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Норија (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Норија, Меските Гордо (Ромита), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Норија, Хосе Харамиљо (Ромита), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Норија (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Норија (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Норија (Ла Унион де Исидоро Монтес де Ока), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Норија (Алфахајукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Норија, Ел План (Чапантонго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Норија (Минерал де ла Реформа), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Норија (Амека), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Норија (Атојак), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Норија (Аутлан де Наваро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Норија (Ајотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Норија (Халостотитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Норија (Хилотлан де лос Долорес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Норија (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Норија (Теокуитатлан де Корона), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Норија (Текила), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Норија, Лас Норијас де лас Вуелтас (Унион де Сан Антонио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Норија, Ел Мирадор (Запотлан дел Реј), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Норија (Чиколоапан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Норија (Сан Мартин де лас Пирамидес), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Норија (Каракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Норија (Чуринзио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Норија (Чурумуко), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Норија (Ла Уакана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Норија (Морелос), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Норија (Мухика), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Норија (Паскуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Норија (Такамбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Норија (Таримбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Норија (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Норија (Зинзунзан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Норија (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Норија (Халиско), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Норија (Сантијаго Искуинтла), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Норија (Баиа де Бандерас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Норија (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Норија (Итурбиде), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Норија (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Норија, Потрериљос (Мина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Норија (Ероика Сиудад де Ехутла де Креспо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Норија (Санта Марија Камотлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Норија (Санто Доминго Тевантепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Норија (Палмар де Браво), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Норија (Сан Салвадор ел Секо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Норија (Тепејавалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Норија (Уимилпан), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Норија (Ел Маркес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Норија (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Норија (Фелипе Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ла Норија (Исла Мухерес), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ла Норија (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ла Норија (Карденас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Норија (Сиудад Фернандез), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Норија (Танканхуиц), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Норија (Моктезума), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Норија (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Норија (Астла де Теразас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Норија (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Норија (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Норија, Терерито (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Норија (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Норија (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Норија (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Норија (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Норија (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Норија, Торибампо (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Норија (Бенхамин Иљ), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Норија (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Норија, Отерења (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Норија (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Норија (Киријего), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Норија (Росарио), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Норија, Хесус Руиз (Сан Педро де ла Куева), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Норија (Санта Круз), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Норија (Хенерал Плутарко Елијас Каљес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Норија (Гереро), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Норија (Идалго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Норија (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Норија (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Норија (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Норија (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Норија, Гиљен (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Норија (Виљагран), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Норија, Аријерал (Азалан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Норија (Еспинал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Норија (Халтипан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Норија (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Норија (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Норија (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Норија (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Норија (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Норија (Сан Рафаел), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Норија (Херез), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику